Die Abkürzung DVW steht für:

 Deutsche Verkehrswacht
 Deutsche Vereinigung in Westpolen
 Deutscher Verlag der Wissenschaften
 Deutsches Volksbildungswerk der Deutschen Arbeitsfront, DAF
 DVW – Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, ehemals Deutscher Verein für Vermessungswesen

DVW